W Polsce 
 Jarantowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Osięciny 
 Jarantowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Wąbrzeźno 
 Jarantowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń
 Jarantowice – gromada